Lezak kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Leshak, ort,

Tjeckien 

 Ležák, vattendrag,